Rochegude  o Ròchaguda , comú al departament del Gard (regió d'Occitània, França) 
 Rochegude (Drôme), comú al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França) 
 Hôtel de Rochegude, hôtel particulier a Albi, França